Лухови́цы:
 Луховицы — город и административный центр одноимённого городского округа Московской области России.
 Городской округ Луховицы — городской округ в Московской области.
 Луховицы — железнодорожная станция в городе Луховицы.
 «Луховицы» — российский футбольный клуб из одноимённого города.
 Луховицы-3 — посёлок (военный городок Вооружённых Сил Российской Федерации) в Коломенском районе Московской области.

См. также 
 Городское поселение Луховицы — бывшее муниципальное образование бывшего Луховицкого района Московской области.